Hidra, illa de l'arxipèlag grec de les illes Saròniques 
 Hidra de Lerna, monstre de molts caps, fill de Tifó i d'Equidna
 Hidra, nom alternatiu de Haïdra, localitat de Tunísia
 Hidra, revista
 Astronomia:
 Hidra Femella, Hydra segons la denominació llatina de la Unió Astronòmica Internacional, constel·lació,
 Hidra mascle, nom català de la constel·lació Hydrus
 Hydra, tercera lluna de Plutó
 Biologia: 
Hydra, gènere d'hidrozous de la família Hydridae propis de les aigües dolces
 Hidra d'aigua dolça (Hydra viridissima), pòlip individual que es pot trobar sota les llentilles d'aigua i les herbes flotants dels estanys, tolles i rabeigs d'aigua clara